Сијера де Агва има више значења:

 Сијера де Агва (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сијера де Агва (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сијера де Агва (Ногалес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сијера де Агва (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику